Époque : Crétacé inférieur, ~ -113 à -100 Ma

 

Alxasaurus ( /alksasɔrys/; ce qui signifie «Lézard d’Alxa») est un genre de dinosaures théropodes thérizinosauroïdes du Crétacé précoce, étage Albien, de la formation Bayin-Gobi de la Mongolie intérieure. Il fait partie des premiers membres connus des Thérizinosauroïdés, bien qu’il possède déjà la forme du corps – y compris le long cou, la queue courte et les griffes relativement grandes – des Thérizinosauroïdés plus récents. Comme les autres membres de ce groupe, c’était un herbivore bipède doté d’un gros intestin pour transformer la matière végétale. Plusieurs spécimens de différentes tailles sont connus.

Les restes fossiles ont été découverts pour la première fois en 1988 et décrits par le paléontologue canadien Dale Russell et son collègue chinois Dong Zhiming en 1993. Cependant, bien que le document soit techniquement inclus dans le dernier numéro du volume de 1993 de la Revue canadienne des sciences de la Terre, ce numéro a en fait été publié dans les premières semaines de 1994.

Alxasaurus a été nommé d’après le désert d’Alxa de la Mongolie intérieure, également connu sous le nom de désert «Alashan», et le mot grec sauros («lézard»). Alxa (ou Alashan) est également le nom de la ligue ou division administrative de la région de Mongolie intérieure (Nei Mongol Zizhiqu) de la République populaire de Chine. La seule espèce connue, elesitaiensis, doit son nom à Elesitai, un village qui se trouve dans cette région, près duquel se trouvaient les restes fossiles d’Alxasaurus.

Cinq spécimens d’Alxasaurus ont été récupérés dans la formation Bayin-Gobi de la Mongolie intérieure, qui remonte au stade albien du début du Crétacé, soit environ 113 à 100 millions d’années. L’holotype, IVPP 88402 (grand individu), qui est considéré comme représentant le genre et l’espèce, est le plus grand et le plus complet des cinq, composé du dentaire droit (mâchoire inférieure) avec quelques dents, 5 vertèbres cervicales, 28 vertèbres caudales, 5 vertèbres sacrées, 9 côtes, 15 chevrons, une omoplate isolée, les deux coracoïdes, les deux humérus, un radius isolé, les deux ulnas, une main pratiquement complète, l’ilium, l’ischion et le fémur. Les quatre autres spécimens sont les paratypes IVPP 88301, IVPP 88402 (petit individu), IVPP 88501 (individu immature) et IVPP 88510. Ensemble, les spécimens représentent l'hypodigme de l’espèce, hormis les crânes, absents des fossiles.

Classification 
Tout en présentant de nombreuses caractéristiques typiques des thérizinosaures dans la forme générale du corps et dans les dents, le squelette d’Alxasaurus montre également plusieurs caractéristiques présentes chez les théropodes plus typiques, et la découverte de cet animal a fourni des preuves significatives que les thérizinosaures étaient des théropodes aberrants. Plus précisément, l’os carpien semi-lunaire du poignet ne se trouve que chez les théropodes maniraptoriens, qui comprennent également les oviraptorosaures, les droméosaures, les troodontidés et les oiseaux. Des thérizinosaures encore plus basaux comme Beipiaosaurus à plumes et le primitif Falcarius ont depuis été découverts avec plus de caractéristiques de théropodes et ont contribué à solidifier cet arrangement. Alxasaurus est maintenant considéré comme occupant une position entre le primitif Beipiaosaurus et des thérizinosaures plus tardifs tels que Erlikosaurus, Segnosaurus ou Therizinosaurus. 

Bien que Russell et Dong aient créé la famille des Alxasauridae pour contenir Alxasaurus, la famille n’a pas été largement corroborée dans la plupart des analyses. La paléontologue  a noté que ce groupe, bien qu'il soit considéré comme valable, était d'une utilité douteuse.

Le cladogramme suivant est basé sur l’analyse phylogénétique réalisée par Hartman et al 2019 :

Voir aussi 
 Liste de dinosaures

Notes et références

Liens externes 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Therizinosauria
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1993